6 Октября

 6 октября — шестой день месяца октябрь.
 6 Октября — мухафаза в Египте.
 6 Октября, Город имени 6 октября — город в Египте.